Кратер Де Вико () — небольшой ударный кратер в материковой юго-западной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома Франческо Де Вико (1805—1848) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Дарвин на западе, кратер Крюгер на западе-северо-западе, кратер Сирсалис на севере, кратер Фонтана на северо-востоке, кратер Анри (братья) на юге-юго-востоке и кратер Бюрги на юго-западе. На северо-востоке от кратера расположены борозды Сирсалиса. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 22,1 км, глубина 1,62 км.

Кратер имеет овальную чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна, практически не затронут разрушением. высота вала над окружающей местностью достигает 780 м, объем кратера составляет приблизительно 240 км³.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Де Вико A и T относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Де Вико на карте LAC-92.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны